Трофей Санкт-Петербурга по теннису 2018 в одиночном разряде (англ. 2018 St. Petersburg Ladies Trophy Singles) - соревнование среди женщин в рамках турнира за трофей Санкт-Петербурга по теннису 2018. 

Сетка была рассчитана на 16 пар (32 участницы): организаторы предоставляют 1 wild card.

Победительницами турнира стали  Тимея Бачински и  Вера Звонарёва.

Рейтинговые очки и призовые

Участники 

* по состоянию на момент жеребьёвки (рейтинг от 15 января 2018 года).

Ход турнира 

Трофей Санкт-Петербурга по теннису среди женщин